Миларепа:

 Миларепа (1052—1135) — учитель тибетского буддизма, знаменитый йог-практик.
 «Миларепа» — бутанский фильм 2006 года, реж. Нетен Чоклинг.